Марин Бабић (Београд, 24. октобар 1947) био је југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Јад || /
|-
| 1977. || Нели ти реков ТВ филм || /
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || Миле
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Оловна бригада || /
|-
| 1981. || Црвени коњ || /
|-
| 1981. || Доротеј || /
|-
| 1982. || Јужна стаза || Данчо
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1984. || Не рекох ли ти || /
|-
| 1985. || Јазол || /
|-
| 1985. || Бусава азбука ТВ серија || /
|-
| 1986. || Солунски патрдии ТВ серија || Божин
|-
| 1987. || Претежно ведро ТВ серија || Панко Јовановски
|-
| 1987. || Училиште за кловнови ТВ серија || /
|-
| 1988. || Викенд мртваца || Свадбар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Викенд на мртовци ТВ серија || Свадбар
|-
| 1991. || Македонија може ТВ серија || /
|-
| 1992. || Тврдокорни ТВ серија || /
|-
| 1992. || Сили во воздухот ТВ филм || /
|-
| 1998. || Збогум на дваесетиот век || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2003. || Волци ТВ филм ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Мисија Лондон ТВ филм ||
|-
| 2012. || Бардо Кратки филм || Приест
|-
| 2012-2016. || Македонски народни приказни ТВ серија ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1947.
Југословенски глумци
Глумци из Београда
Српски глумци